Николай Баскаков:
 Баскаков, Николай Александрович (1905—1995) — советский учёный-тюрколог и педагог.
 Баскаков, Николай Иванович (1905—1969) — передовик лесной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Баскаков, Николай Иванович (1903—1977) — советский борец классического стиля.
 Баскаков, Николай Николаевич (1918—1993) — русский советский художник, живописец.